Carmen Morales puede referirse a:

 Joaquín Álvarez (militar) (1870-1941), militar mexicano.
 El Pollo Álvarez (1983-), Joaquín Rodrigo Álvarez, presentador de televisión argentino.